Superpuchar Francji w piłce nożnej () – trofeum przyznawane zwycięskiej drużynie meczu rozgrywanego pomiędzy aktualnym Mistrzem Francji oraz zdobywcą Pucharu Francji w danym sezonie (jeżeli ta sama drużyna wywalczyła zarówno mistrzostwo, jak i Puchar kraju - to jej przeciwnikiem zostaje finalista Pucharu).

Historia 
W sezonie 1955 odbył się pierwszy oficjalny mecz o Superpuchar Francji, w którym mistrz kraju, Stade de Reims zwyciężył 7:1 Lille OSC (zdobywcę Pucharu). Ale już w 1949 roku organizowano spotkanie pomiędzy mistrzem francuskiej ligi sezonu 1948/49, Stade de Reims, a zwycięzcą Pucharu Francji sezonu 1948/49, RC Paris, w którym piłkarze z Reims pokonał 4:3 paryżan w meczu towarzyskim zorganizowanym na Stadionie Olimpijskim Yves-du-Manoir w Colombes na oczach 8025 widzów. Spotkanie nie miało więc charakteru oficjalnego i nie rozgrywano żaden tytuł. W latach 1955–1986 organizowany przez Fédération Française de Football (FFF) pod nazwą Challenge des champions. Po prawie 10 latach przerwy, od 1995 r. jego organizacją zajmuje się Ligue de football professionnel (LFP), a nazwa została zmieniona na Trophée des champions.

Format 
Mecz o Superpuchar Francji rozgrywany jest przed rozpoczęciem każdego sezonu. W przypadku remisu po upływie regulaminowego czasu gry przeprowadza się dogrywka. Jeżeli i ona nie wyłoni zwycięzcę, to od razu zarządzana jest seria rzutów karnych.

Zwycięzcy i finaliści 

Uwagi:
 wytłuszczono i kursywą oznaczone zespoły, które w tym samym roku wywalczyły mistrzostwo i Puchar kraju (dublet),
 wytłuszczono zespoły, które zdobyły mistrzostwo kraju,
 kursywą oznaczone zespoły, które zdobyły Puchar kraju.

Statystyka

Klasyfikacja według klubów 
W dotychczasowej historii finałów o Superpuchar Francji na podium oficjalnie stawało w sumie 24 drużyn. Liderem klasyfikacji jest PSG, który zdobył trofeum 11 razy.

Stan na 31.05.2022.

Klasyfikacja według miast 
Stan na 31.05.2022.

Klasyfikacja według kwalifikacji

Zobacz też 
 Ligue 1
 Puchar Francji

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona Francuskiego Związku Piłki Nożnej 
 
 
 Lista meczów na stronie RSSSF 

Francja
Rozgrywki piłkarskie we Francji